Eveline Hecker (Rio de Janeiro, 21 de agosto de 1957) é uma cantora brasileira e professora de canto.

Como cantora, já trabalhou em bandas com vários artistas de música popular brasileira como Francis Hime, Beth Carvalho e Tom Jobim, além de atuar como vocalista em discos de Gilberto Gil, Toninho Horta, Caetano Veloso, Cazuza, Marina Lima, Beth Carvalho, e outros.

Discografia 
 Ponte Aérea (2004)
 Samba de Cartola (1999)
 Quem É de Sambar (1997)

Ligações externas 
 Discografia no Allmusic

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Professores do estado do Rio de Janeiro